A 2004–2005-ös magyar labdarúgókupa a magyar labdarúgókupa 65. kiírása volt. A sorozatot a Sopron nyerte meg, a döntőben 1–5-re kiütve a Ferencvárost.

1. forduló 

Dunakeszi VSE-Kecskeméti TE 1-3Várda SE-Hajdúnúnás FK 2-1Egyházasfalu SE-Veszprém FC 3-2 - hosszabbítás utánTiszakécske VSE-Dabas FC 0-3Nagyatádi FC-Paksi FC 1-0 - hosszabbítás utánMezőkövesdi SE-BKV Előre FC 0-2Dombóvári FC-Dunaújváros FC 0-1Fábiánsebestyén SE-Orosházi FC 2-7Anarcs SE-Abaújszántó KSE 1-3 - hosszabbítás utánFelsőcsatár KSK-Jánossomorja SE 2-3 Litér KSE-Bodajk FC 0-9Héhalom SE-Tápiószecső KSK 0-6Jászkisér SE-Hajdúböszörmény TE 0-5Füzesabony SC-Kazincbarcikai SC 1-5Győri Elektromos SK-Soroksár SC1-7Rajka SE-Hévíz SK 0-5Seregélyes SC-Budaörs FC0-6KISE-Szolnoki MÁV FC 1-4Bp. Erőmű SE-Balassagyarmat FS 2-1 - hosszabbítás utánSzigetszentmárton-KSK-Kiskunhalas FC 2-2 - büntetőkkel: 5-6Tiszafüred VSE-Szentes TE 1-10Érsekvadkert SE-Pénzügyőr SE 1-4Bagi TC 96’-Szeged FC 1-3AFS Páterdomb Zalaegerszeg-Balatonlelle SE 0-4Rakamaz SSC-Karcag SE 7-2 - hosszabbítás utánOroszlány SZE-FC Ajka 0-4Répcelak SE-Tatabánya FC 1-2Létavértes SC-Gyula TFC 2-1Tótszentmárton-Kaposvölgye 0-5TIAC-Celldömölk SC 1-2Marcali VFC-Szentlőrinci SE 3-5Jászkisér SE-Hajdúböszörmény TE 0-5Arnót SC-Ibrány SE 1-0Dudar SC-Sárvári FC2-0Kelen-Fagor-Integrál-DAC 2-4Kalocsa FC-Monori SE 3-2Felsőtárkány FC-Magyargéc SC 0-0 - büntetőkkel: 4-5Felsőmocsolád SC-FC Felcsút 0-4Záhonyi VSC-Bőcs KSE 1-7Pápa-Szombathelyi Haladás 2-2 - büntetőkkel 4-6Boly SC-Barcsi SC 2-0

2. forduló 

Egyházasfalu SE (megyei II. osztály)-Pénzügyőr SE (NB II) 0-3Kisvárda SE (megyei II.)-Kazincbarcika (NB II) 1-1 T.: 2-3Kalocsa SE (megyei I.)-Szeged FC (NB I B) 0-3Arnót SE (megyei I.)-Baktalórántháza (NB II) 1-4Bólyi SE (NB III)-Dunaújvárosi FC (NB I B) 1-2Abaújszántó KSE (NB III)-Szolnoki MÁV Neusiedler (NB I B) 0-2Jánossomorjai SE (NB III)-Haladás (NB I B) 1-5Létavértes SE (NB III)-Békéscsabai Előre (NB I) 1-4Magyargéc FC (NB III)-MTK (NB I) 0-5Nagyatádi SE (NB III)-Pécsi MFC (NB I) 0-5Ajkai FC (NB III)-Zalaegerszegi TE (NB I) 4-3 (h.u.)Szentes FC (NB II)-Orosházi FC (NB I B) 2-1Auto-Trader FC Tatabánya (NB I B) -Budapesti Vasas (NB I) 0-3Celldömölki VSE (NB II)-Győri ETO FC (NB I) 3-4Szentlőrinci SE (NB II)-Kaposvári Rákóczi FC (NB I) 1-2 T.: 1-3Kiskunhalasi FC (NB II)-Makó FC (NB I B) 1-2 (h.u.)Felcsút SE (NB II)-REAC (NB I B) 3-2Kaposvölgye FC (NB II)-Lombard FC Pápa (NB I) 1-1 T.: 1-4Rakamazi SSC (NB III)-Hajdúböszörmény SE (NB II) 5-0Integrál DAC (NB II)-Hévíz SE (NB I B) 2-0Bp. Erőmű (NB III)-Bodajk FC (NB I B) 0-1Soroksári SE (NB II)-Videoton FC (NB I) 0-6Dudar SE (megyei II.)-Balatonlelle (NB II) 0-2Tápiószecsői SK (NB III)-Diósgyőr (NB I) 0-8Budaőrsi FC (NB III)-BKV Előre (NB I B) 0-1Dabas FC (NB II)-Kecskeméti TE (NB I B) 2-1Bőcs SE (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC (NB I) 2-1

3. forduló 

Bőcs SE-Budapest Honvéd 2-4Baktalórántháza SE-Budapesti Vasas  2-3Szolnoki MÁV Neusidler-Fehérvár FC 1-3Szentesi TE-Pécsi MFC 1-6Dabas FC-Ferencváros 0-4Szeged FC-MTK Budapest 0-4Szombathelyi Haladás-Békéscsabai EFC 1-2 (h.u.)Dunaújvárosi FC-Diósgyőri BFC 2-1Balatonlelle-NABI-Kaposvári Rákóczi 0-3Ajkai FC-MATÁV Sopron 0-5Rakamazi SSC-Lombard Pápa TFC 0-1BKV Előre-Győri ETO 2-1Felcsút SE-Debreceni VSC 2-3Győri Integrál DAC-Újpest FC 2-5Bodajk FC-Makó FC 2-1 Kazincbarcika-Pénzügyőr SE 1-0

Nyolcaddöntők 

Kazincbarcikai SC (NB II)-Dunaújvárosi FC (NB I B) 2-1 (1-0)
BKV Előre (NB I B)-MTK Budapest 1-0 (0-0)
Bodajk (NB I B)-Újpest FC 2-0 (0-0)
Pécsi MFC (NB I) - Ferencváros (NB I) 1-3 (0-1)
Budapest Honvéd (NB I)-Vasas SC (NB I 1-0 (1-0)
FC Sopron (NB I)-Debreceni VSC 1-0 (1-0)
Videoton FC Fehérvár (NB I)-Békéscsaba (NB I) 3-1 (1-0)
Kaposvár (NB I)-Lombard Pápa (NB I) 3-3 (1-0) - büntetőkkel 7-6

Negyeddöntők 

 Tizenegyesekkel (3–1) a Budapest Honvéd jutott tovább.

BKV Előre–Bodajk 3–2

Elődöntők

Döntő

Források 
Nemzeti Sport Online

Magyar labdarúgókupa